Rewolwerowiec – określenie związane Dzikim Zachodem oznaczające człowieka władającego bronią palną

Tytuły filmów 
 Rewolwerowiec – film z 1958 roku
 Rewolwerowiec – film z 1976 roku
 Rewolwerowiec – film z 1997 roku